Каналь-де-Бердун (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Хасетания. Занимает площадь 133,3 км². Население — 396 человек (на 2010 год). Расстояние — 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски